Мортериљос има више значења:

 Мортериљос (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Мортериљос (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику